Le mot alagoano est originellement un adjectif portugais signifiant « de l'Alagoas ».

Culture et société 
 Le Centro Sportivo Alagoano est un club de football basé à Maceió, dans l'Alagoas (Brésil).
 Le Sport Club Corinthians Alagoano est un club de football basé à Maceió, dans l'Alagoas (Brésil).

Patronyme 
 Reinaldo Alagoano (1986-) est un footballeur brésilien.